Grünenberg ist der Familienname  von
 Conrad Grünenberg (* vor 1442; † 1494), Konstanzer Bürger und Ritter
 Johann Peter Grünenberg (1668–1712), deutscher lutherischer Theologe 
 Grünenberg (Adelsgeschlecht)
 Markwart VII. von Grünenberg
 Petermann I. von Grünenberg

Grünenberg ist ein geographischer Name:
 Ruine Grünenberg (Hitzkirch), Ruine in Hitzkirch
 Kloster Grünenberg, ehemaliges Kloster und Burg in Moos (am Bodensee)
 Ruine Grünenberg (Melchnau), Ruine in Melchnau
 Grünenberg (Gingen an der Fils), Weiler der Gemeinde Gingen an der Fils
 Grünenberg (Wipperfürth), Ortschaft der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis

 Grünenberg (Härtsfeld) (732 m), Westsporn des Härtsfeldes über Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grüneberg
 Grünberg